Успенский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Успенский сельсовет — Алтайский край, Локтевский район.
 Успенский сельсовет — Астраханская область, Ахтубинский район.
 Успенский сельсовет — Волгоградская область, Нехаевский район.
 Успенский сельсовет — Кемеровская область, в подчинении администрации города Берёзовский.
 Успенский сельсовет — Кировская область, Свечинский район.
 Успенский сельсовет — Краснодарский край, Белоглинский район.
 Успенский сельсовет — Краснодарский край, Успенский район.
 Успенский сельсовет — Красноярский край, Ирбейский район.
 Успенский сельсовет — Красноярский край, Рыбинский район.
 Успенский сельсовет — Курская область, Касторенский район.
 Успенский сельсовет — Курская область, Тимский район.
 Успенский сельсовет — Липецкая область, Становлянский район.
 Успенский сельсовет — Московская область, Волоколамский район (до 1954).
 Успенский сельсовет — Московская область, Звенигородский (1929—1957, 1960—1965), Кунцевский (1957—1960) и Одинцовский (1965—1994) районы.
 Успенский сельсовет — Нижегородская область, Семёновский район.
 Успенский сельсовет — Новгородская область, Чудовский район.
 Успенский сельсовет — Оренбургская область, Октябрьский район.
 Успенский сельсовет — Орловская область, Должанский район.
 Успенский сельсовет — Орловская область, Краснозоренский район.
 Успенский сельсовет — Пензенская область, Мокшанский район.
 Успенский сельсовет — Пермский край, Чусовской район.
 Успенский сельсовет — Псковская область, Великолукский район.
 Успенский сельсовет — Рязанская область, Скопинский район.
 Успенский сельсовет — Саратовская область, Пугачёвский район.
 Успенский сельсовет — Тверская область, Ржевский район.
 Успенский сельсовет — Тюменская область, Тюменский район.